

Musique 
 , chanson du groupe The Kinks ;
 Strangers, chanson du groupe White Lies.

Cinéma 
 Strangers, film américain de Danny Cannon sorti en 1990
 Strangers, film iranien de Ramin Bahrani sorti en 2000
 Strangers, film israélien de Guy Nattiv et d'Erez Tadmor sorti en 2007
 Strangers, film indien d'Aanand L. Rai sorti en 2007
 Strangers, court métrage britannique de Luke Redgrave sorti en 2003
 Strangers, court métrage belge de Philippe Geus sorti en 2013

Télévision 
 Strangers, série télévisée britannique diffusée entre 1978 et 1982 ;
 Strangers, série télévisée néo-zélandaise diffusée en 1989 ;
 Strangers, série télévisée d'anthologie franco-canadienne, avec un épisode réalisé par Damian Harris ;
 , série télévisée américaine en streaming ;
 Strangers, série télévisée britannique diffusée sur ITV depuis le  ;
 Strangers, téléfilm américain de Joan Tewkesbury, Daniel Vigne et Wayne Wang diffusé en 2002 ;
 Strangers, téléfilm américain de Mia Lidofsky diffusé en 2017.

Voir aussi
 

Homonymie de titre
Homonymie